

Politique
Le sultanat d'Oman est un pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d'Arabie, sur les bords du golfe d'Oman et de la mer d'Arabie.
 Mascate et Oman était le nom donné au sultanat ayant existé dans le sud-est de la péninsule arabique et le long des côtes orientales de l'Afrique de 1856 jusqu'en 1970 et dont l'État actuel d'Oman est l'héritier.

Géographie
Le golfe d'Oman est un golfe qui relie la mer d'Arabie au golfe persique.
La mer d'Oman ou mer d'Arabie est une partie de l’océan Indien située entre le Pakistan et l’Inde occidentale à l’est, et la péninsule arabique à l’ouest.

Entreprise
 Oman Air (code AITA : WY ; code OACI : OMA) est la compagnie aérienne nationale du Sultanat d'Oman.

Patronyme

Voir aussi